

Населені пункти та їхні частини
 Студзенець — село в гміні Кожухув Новосольського повіту Любуського воєводства
 Студзенець — село в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Студзенець — село в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Студзенець — село в гміні Слубіце Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Студзенець — село в гміні Пишниця Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Студзенець — село в гміні Фалкув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Студзенець — село в гміні Корше Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Студзенець — село в гміні Роґозьно Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Студзенець — село в гміні Ходзеж Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Студзенець — частина міста Млава в Млавському повіті Мазовецького воєводства
 Студзенець — частина села Пшевротне в гміні Ґлоґув-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Студзенець — частина села Лази в гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства
 Студзенець — частина села Мисльонтково в гміні Орхово Слупецького повіту Великопольського воєводства

Примітки